— японский астроном и первооткрыватель астероидов. Совместно со своим коллегой Хироси Абэ им было обнаружено 4 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Ёсиканэ Мидзуно
 Ватари Какэи
 Кэндзо Судзуки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов